Zykowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Zykowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Zykowka – wieś w Kraju Permskim
 Zykowka – do 2007 r. nazwa wsi Żurymbaj w Kazachstanie

Zobacz też 
 Zykowo – wieś na Białorusi

Strony ujednoznaczniające